Crest (prefecte del pretori), prefecte del pretori sota Alexandre Sever 
 Crest de Bizanci, erudit del  expert en Herodes Àtic 
 Toponímia:
 Crest  o Creis, municipi francès del departament de la Droma (regió de Roine-Alps)
 Crest (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Le Crest municipi francès al departament del Puèi Domat 
 Crest-Voland municipi francès al departament de Savoia 
 Crest Hill població dels Estats Units a l'estat d'Illinois